Époisses est une commune française de Côte-d'Or.
 L’époisses est un fromage qui tire son nom de cette commune.
 Époisses est le nom donné à un secteur de Planoise, à Besançon (Doubs).